Rácz Zsófia (1988–) válogatott labdarúgó, középpályás
 Rácz Zsófia (1997–) fiatalokért felelős helyettes államtitkár (2020–2022)